Palito - pequenas peças, usualmente de madeira, que são utilizadas para os mais diversos fins, como palitar os dentes, por exemplo.
Ou ainda:
Palito de fósforo
Palito de sorvete
Ou ainda:
Boneco palito

Personagens de Popeye
Castor Palito
Cole Palito
Nana Palito
Olívia Palito

Desambiguação